Цикнорамфус (, от  — лебедь, и  — «лебединый клюв») — род  птерозавров из клады Ctenochasmatoidea подотряда птеродактилей, известный по окаменелостям из верхнеюрских ( назад) отложений Германии.

История изучения 
В 1855 году в кусочке глинистого сланца из титонского яруса, около Нусплингена, в Вюртемберге, была обнаружена окаменелость, голотип GPIT «Orig. Quenstedt 1855, Taf. 1». Палеонтолог Фридрих Август фон Квенштедт назвал его Pterodactylus suevicus.

В 1870 году Гарри Говир Сили причислил его к новому роду Cycnorhamphus. Тем не менее, в 1907 году  отверг такую классификацию, вскоре большинство специалистов с ним согласилось. В 1976 году Жак Фабр (Jacques Fabre) описал ископаемые остатки CNJ-71 из верхнеюрских отложений Франции, назвав их Gallodactylus canjuersensis. В той же работе он признал фоссилии P. suevicus идентичными G. canjuersensis, а законность выделения рода Cycnorhamphus оспорил из-за ошибок, допущенных Сили в его исследованиях. Тем не менее, в 1996 году Кристофер Беннетт (Christopher Bennett) заявил, что подобные недоразумения никак не влияют на законность названия и что согласно принципу приоритетности вид Gallodactylus canjuersensis должен принадлежать роду Cycnorhamphus и именоваться соответствующим образом. В 2010 и 2012 годах Беннетт опубликовал труд, посвящённый дальнейшему анализу этих окаменелостей и пришёл к выводу, что различия между двумя найденными экземплярами могут объясняться возрастом, полом или индивидуальной изменчивостью и формально признал видов C. canjuersensis и C. suevicus синонимичными.

В работе 2014 года о происхождении птеродактилей Брайан Андрес, Джеймс Кларк и Сюй Син опровергли синонимизацию Cycnorhamphus suevicus и Gallodactylus canjuersensis, указав, что имеющихся данных для этого недостаточно. Там же они установили базальное положение клады Cycnorhamphus + Gallodactylus в надсемействе Ctenochasmatoidea, подтвердив филогению David Unwin 2002 года.

Описание 
Среди учёных принято считать, что у цикнорамфуса были длинные челюсти, а зубы располагались у самого кончика, примерно как у птеродактиля. Тем не менее, анализ экземпляра, получившего прозвище «Живописный пеликан», выявил, что в действительности анатомия челюстей у этого пресмыкающегося была весьма необычна, в частности, колышкообразные зубы у их краёв у взрослых особей более тупые и крепкие. Позади них располагались челюстные изгибы, которые формировали своеобразные арки на некотором расстоянии от грызущей поверхности, в результате чего образовывалось отверстие. От верхней челюсти, занимая это пространство, отходила не совсем понятная структура из мягких тканей. Назначение этих приспособлений неизвестно, но, так или иначе, более явны и лучше развиты они были у взрослых животных. Было высказано предположение, что их функция схожа с таковой у аистов-разинь, то есть они позволяли удерживать беспозвоночных с жёстким панцирем или раковиной, таких, как моллюски либо же давить или раскалывать их пополам.

Синонимы вида 
Если рассматривать Cycnorhamphus suevicus и Gallodactylus canjuersensis как разные виды, то в синонимику первого из них входят следующие биномены:
 
 
 
Если считать их одним видом, в синонимах также окажутся:

См. также 
 Список птерозавров

Примечания

Литература 
 

Archaeopterodactyloidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1855 году
Фоссилии из юрских отложений Германии